Српски-Итебей (, ) — село в Сербии, в общине Житиште, в Среде-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 2405 жителей (по переписи населения 1991 года — 2873 жителя).

Демография 
В селе Српски-Итебей, по переписи 2002 года проживали 1919 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 41,6 лет (39,1 года у мужчин и 44,0 года у женщин). В селе есть 907 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,65.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Воеводины